Шведські хокейні ігри 1997 — міжнародний хокейний турнір у Швеції в рамках Єврохокейтуру, проходив 4—9 лютого 1997 року у Стокгольмі.

Результати та таблиця 
 
М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Команда усіх зірок

Найкращі гравці турніру

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів 1994-2011 на swehockey  

Шведські хокейні ігри
1997 у хокеї з шайбою
Лютий 1997
1997 у шведському спорті